Die Badminton-Europameisterschaften 2014 fanden vom 23. bis zum 27. April 2014 in Kasan, Russland, statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Vorrunde

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Europameisterschaft 2014
Europameisterschaft 2014